Bălușeni se poate referi la:
Localități din România:
Bălușeni, Botoșani, reședința comunei cu același nume
Bălușenii Noi, Botoșani